WWE Divas: Desert Heat, conosciuto anche con il nome Divas: Desert Heat, è un film documentario e servizio fotografico prodotto dalla World Wrestling Entertainment e dalla sua casa produttrice WWE Home Video. È il quinto capitolo dedicato alle Divas della WWE ed è uscito il 14 maggio 2003 in formato VHS e DVD distribuito da Silver Vision.

Trama 
Il documentario mostra i servizi fotografici delle Divas Torrie Wilson, Trish Stratus, Stacy Keibler, Dawn Marie, Ivory, Jazz, Molly Holly, Terri, Victoria, Jacqueline e Nidia in una città fantasma dell'Arizona tra cui un deserto.

Note

Collegamenti esterni 
 

Film documentari statunitensi